Анциранана:

 Анциранана — город на северном конце Мадагаскара, столица региона Диана и провинции Анциранана.
 Анциранана — провинция Мадагаскара.